Агуаскалиентес може да се отнася за:
 Агуаскалиентес, един от 31-те щата в Мексико
 Агуаскалиентес (град), столицата на горния щат